Убалино — деревня в Альменевском районе Курганской области России. Входит в состав Парамоновского сельсовета.

География 
Деревня находится на юго-западе Курганской области, в пределах южной части Западно-Сибирской равнины, в лесостепной зоне, на северо-восточном берегу озера Убалы, при автодороге , на расстоянии примерно 22 километров (по прямой) к юго-юго-западу (SSW) от села Альменева, административного центра района. Абсолютная высота — 170 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как континентальный с недостаточным увлажнением, холодной малоснежной зимой и тёплым сухим летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −17,7°С, температура самого тёплого (июля) — +25,2°С. Среднегодовое количество осадков — 370—380 мм. Снежный покров держится в течение 150—160 дней в году.

История 
В 2013 году постановлением Правительства Российской Федерации деревня Убалина Альменевского района переименована в Убалино.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 45,9 %, женщины — соответственно 54,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения башкиры составляли 93 %.

Улицы 
Уличная сеть населённого пункта состоит из одной улицы (ул. Аминева).

Примечания 

Населённые пункты Альменевского района